Arthur Herman Holmgren – botanico ed esploratore statunitense
August Holmgren – entomologo svedese
Chet Holmgren – cestista statunitense
David Holmgren – ecologo, agronomo ed educatore australiano
Emma Holmgren – calciatrice svedese
Hampus Holmgren – calciatore finlandese
Marcus Holmgren Pedersen – calciatore norvegese
Mike Holmgren – allenatore di football americano statunitense
Tommy Holmgren – ex calciatore svedese
Tord Holmgren – calciatore svedese